Trichocorixa är ett släkte av insekter. Trichocorixa ingår i familjen buksimmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Buksimmare
Trichocorixa